Alberto Arenas ist der Name folgender Personen:

*Alberto Arenas (Politiker) (* 1965), chilenischer Ökonom und Politiker
Alberto Arenas (Sänger) (1910–1988), argentinischer Tangosänger